17-й полк Национальной гвардии Украины, 17 пНГУ (, разг. (90-е годы) «Митовский полк»). в/ч 4117. Входил в состав 6-й дивизии НГУ. Дислоцировался в пгт. Клугино-Башкировка (Чугуев, Харьковская обл.). До 1992 года — 265-й Гвардейский мотострелковый орденов Суворова и Александра Невского полк сокр. 265-й гв. мсп. (г. Высоке Мито — в/ч пп 86841, пгт. Клугино-Башкировка — в/ч 55316-Г, позже в/ч 25777).

История

265-й Гвардейский стрелковый полк

Великая Отечественная война. 
статья не закончена
Полк участвовал в битве за Сталинград. Задачей полка было удержать в окружении 6-ю армию Паулюса, также в задачу входило не допустить деблокады армии со стороны прорывающихся частей Манштейна (Группа армий «Дон»). После Сталинграда полк сходу освободил Ростов-на-Дону, Ростовскую область, часть Донбасса с городом Шахты (Ростовская операция). Советские войска были остановлены на реке Миус, где немцы построили сильно укреплённый оборонительный рубеж. Эта линия обороны создавалась в течение двух лет. Правый фланг 180-километровой линии прикрывал Таганрог, левый — Луганск. Здесь фронт стабилизировался до августа 1943 года.

В ходе Донбасской операции (1943 год) Миус-фронт был прорван. Под командованием гв. майора Михайлова В. Н. 265 гв. сп отбил у немцев в районе реки Миуса д. Калиновка (ныне Григорьевка) — важнейший пункт для дальнейшего наступления красной армии.

Особенно упорные бои происходили с 17 июля по 2 августа 1943 года за плацдарм в районе села Степановка.

На 10 мая 1943 год 265 гвардейский стрелковый полк входил в состав 86-й гвардейской стрелковой дивизии (до 16.04.1943 бывшая 98-я стрелковая дивизия [2-го формирования]) 1-й гвардейский стрелковый корпус.
В 1944 году полк освобождал юг Украины и Молдавию, и вышел за пределы государственной границы. После Ясско-Кишиневской операции у немцев не осталось сил, чтобы сопротивляться. Была быстро преодалена Румыния, Балканские горы, освобождние Болгарии и Югославии.
В ночь с 12 на 13 марта 1944 года на реке Ингулец полк решительно вступил в бой и обеспечивал правый фланг дивизии, внезапной атакой ворвался в траншеи противника, где уничтожил до 200 солдат и офицеров и 40 солдат пленил. Полк на подручных средствах переправился через р. Ингулец, в этом бою полк понёс исключительные малые потери.
1 апреля 1944 года — 86-й гвардейской стрелковой дивизии присвоено почётное наименование «Николаевская».
20 апреля 1944 года — 86-я гвардейская стрелковая Николаевская дивизия награждена орденом Красного Знамени.
С 6 по 14 октября 1944 года полк в боях под Белградом в районе с. Борча разрушил крупный железнодорожный узел немцев, прикрывающий подступы к Белграду с севера.
22 октября 1944 года полк за овладение г. Кишкунхалаш (Венгрия) прорвал сильно укреплённую оборону противника и путём параллельного преследования перерезал дорогу противнику, занял г. Ижак (Венгрия). Полк в боях северо-западнее Будапешта выдержал до 30 атак во много раз превосходящих сил противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров противника, за что полк награждён орденом «Александра Невского». В боях за Эстергом, Токод в Венгрии и в наступательных боях за укреплённые сёла Прелленкирхен, Хусдгаим, Бад-Дойч-Альтенбург, крупную железнодорожную станцию Штрассхоф в Австрии полк овладел вышеуказанными пунктами.

После войны. 
В 1957 году стрелковые части и соединения переименованы в мотострелковые.
В послевоенное время 265 гв. мсп (в/ч 44138) входил в состав 86-й гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой дивизии. 86 гв. мсд была выведена из Австрии в Одесский ВО, сначала входя в состав 24-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской общевойсковой армии, а затем 82-го АК 14-й гв. ОА.

В 1968 году 265 гв. мсп вошёл в состав 48-й мотострелковой дивизии, которая входила в состав 14-й армии Одесского ВО. И в августе этого же года 265 гв. мсп в составе дивизии был передислоцирован в г. Высоке Мито. Полк был во втором эшелоне ввода советских войск в Чехословакию.
До 1990 года полк находился в составе ЦГВ в г. Высоке Мито, в/ч пп 86841.
26 февраля 1990 года в Москве было подписано соглашение о полном выводе советских войск из ЧССР. 265 гв. мсп был выведен на 1-м этапе вывода войск с 26 февраля по 31 мая 1990 год в пгт. Клугино-Башкировка Чугуевский район Харьковская область в военный городок расформированной 75-й гвардейской танковой дивизии (в/ч 44735).
На основании Постановления Совета Министров СССР № 587-86 от 16 июня 1990 года 48 мсд передана в состав КГБ СССР и стала называться 48-я мотострелковая дивизия специального назначения КГБ СССР. 265-й гв. мсп с 16 июня 1990 года по 27 августа 1991 года входил в состав 48-й мсд СН КГБ СССР.
В соответствии с директивой МО СССР № 314/3/01131 от 11 сентября 1991 года 48 мсд СН КГБ СССР переименована в 48 мсд и передана в состав Киевского военного округа. 265 мсп перестал быть полком КГБ СССР.
12 января 1992 года весь личный состав полка принял военную Присягу на верность народу Украины.
В соответствии с директивой МО Украины № 115/1/050 от 17 марта 1992 года 48 мсд передана в состав НГУ.
С 20 марта 1992 года по 16 августа 1992 года 265-й гвардейский мотострелковый ордена Александра Невского полк выполнял задание в зоне особого режима, в районе государственной границы Украины с Республикой Молдова. Задачей полка стала локализация конфликта с украинской стороны, недопущение распространения вооружённого столкновения в Приднестровье на территорию Украины.
В соответствии с приказом Командующего НГУ № 026 от 25 августа 1992 года 48 мсд переименована в 6-ю дивизию НГУ, а 265 мсп переименован в 17-й полк НГУ.

17-й полк (бригада) Национальной гвардии Украины 
статья не закончена

Сформирован в 1992 году на базе 265 гв. мсп 48-я Ропшинской Ордена Октябрьской Революции трижды Краснознамённой им. М. И. Калинина мотострелковая дивизия. Вошёл в состав 6-й Чугуевской дивизии НГУ.

В 1995 году, после принятия Верховной радой Украины ряда законов, ограничивающих самоуправление Автономной республики Крым, на полуострове начались народные волнения, сопровождавшиеся требованиями о проведении Референдума. На нём планировалось вынести вопрос о принятии Конституции автономной республики и дальнейшего возвращения полномочий, ранее гарантированных Конституцией и отдельными законами Украины. Для подавления волнений в Крым были направлены бойцы морской пехоты, 2 полка с бронетехникой из 5-й Львовской дивизии НГУ и 17-й полк спецназа из Чугуева.

24 декабря 1998 года приказом Командующего НГУ № 365 переименован в 17 бригаду НГУ;
В 1999 году бригада передана в ВС Украины и расформирована;

Организационно-штатная структура 

статья не закончена
 управление (штаб),комендантский взвод
 1-й мотострелковый батальон
 2-й мотострелковый батальон
 3-й мотострелковый батальон
 танковый батальон(31 Т-72)
 артиллерийский дивизион(18 гаубиц Д-30)
 зенитно-ракетный дивизион. Вооружение: ЗСУ-23-4 «Шилка», Стрела-10, ЗУ-23-2
 противотанковая батарея
 разведывательная рота
 рота связи
 инженерно-саперная рота
 военный оркестр,рота материального обеспечения,взвод химической защиты,комендантский взвод,ремрота,все мотострелковые батальоны были на бтр-60

Командный состав полка 
статья не закончена

Командиры полка 

 07.12.1943 — 27.12.1943 — Скобелев Фёдор Андреевич, отстранён
 с 27.12.1943 — Херасков Владимир Петрович (1909 г. р.). Награждён: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Александра Невского.
После войны
265 гв. мсп
 с 19.12.1945 — 1948 год — гв. полковник Лещев Иван Иванович (1903 г. р.). Во время ВОВ был командиром 942 сп 268 сд, 110 ск, 42 армия 2-й Прибалтийский фронт. Награждён: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Красной Звезды.
 в 60-х годах — гв. полковник Лаца
 в 60-х годах — гв.полковник Ульянов (Герой Советского Союза)
 в 60-х годах — гв.полковник Корниешко
 в 70-х годах — гв. полковник Литвинов Фёдор Иванович
 На 1978—1981 года — гв. полковник Макаров
 С 1981 года по 1984 год — Палий Виктор Николаевич (1949 г. р.).
 1984—1986 год — гв. подполковник Дейкун В.
 1986—1988год — гв. майор Новоселов
 1988—1989 год — гв. подполковник Игнатенко
 1989—1990 год — гв. подполковник Крутов Геннадий Николаевич
 1990—1992 год — гв. подполковник Лавниченко Александр Васильевич
17 пНГУ
 1992—1993 год — подполковник Лавниченко Александр Васильевич
 1993—1994 год — подполковник Васильев Сергей Викторович
 1994—1998 год — полковник Терещенко Юрий Иванович
 1997 год — ВРИО подполковник Олейников Сергей Александрович
 1998—1999 год — полковник Назаркин Вячеслав Николаевич

Начальники штаба полка 
Во время войны

265 гв. сп
 На 10.03.1943 — гв. майор Кириченко
265 гв. мсп
 На 1963 — гв. подполковник Селихов
 На 1981—1982 год — гв. подполковник Федораев Иван Васильевич
 C 1982 года — гв. майор Ганеев Владимир Камилович
 На 1983—1988 год — гв. подполковник Никишин Владимир Иванович
 подполковник Ершов-1988
 в конце 1988 года — майор, позже подполковник Салихов
 на сентябрь 1991 — август 1992 год — ? — подполковник Васильев Сергей Викторович
17 пНГУ
 С 1992 года — мр Шаповалов
 на 1996 год — подполковник Асотов

Герои Советского Союза, воевавшие в 265 гв сп 
 Ульянов, Георгий Семёнович (30.08.1924 — 1994 гг.), гв. сержант, командир пулемётного расчёта 265 гв. сп 86 гв. мсд. Представлен к награде 30.11.1944. Также награждён орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), медалями, в том числе «За отвагу» (12.07.1944)

Списки погибших

См. также 
 Полк
 Мотострелковые войска
 Сухопутные войска
 Центральная группа войск
 Национальная гвардия Украины

Ссылки 
 Национальная гвардия Украины
 Воєнно-історичний форум. НГУ
 Форум сайта REIBERT
 Объединённый сайт ЦГВ — Чехословакия. в/ч пп 86841, 265 Гвардейский МСП

Примечания 

Гвардейские полки
Сухопутные войска СССР
Мотострелковые формирования СССР
Воинские формирования Украины
Военное дело на территории Харьковской области